Allsvenskan i handboll 1958/1959 vanns av IK Heim, som därmed även blev svenska mästare.

Slutställning

Heims Svenska mästare 1959 
Gunnar Brusberg (mv), Stig Lennart Olsson, Bengt Andersson, Rolf Zachrisson, Sten Lindgren, Sten Åkerstedt, Leif Albrechtsson, Curt Lignell, Agne Svensson, Bengt Hellgren, Kjell Larsson, Nils Lindström, lagledare

Skytteligan
Rune Åhrling, Örebro SK - 18 matcher, 134 mål

Källor

Fotnoter

Sport i Sverige 1958
Sport i Sverige 1959
1958/1959
Handbollssäsongen 1958/1959